Calvary Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Calvary Episcopal Church (Colorado), NRHP-Nr. 95000186
 Calvary Episcopal Church (Kentucky), NRHP-Nr. 78001347
 Calvary Episcopal Church (Minnesota), NRHP-Nr. 75002219
 Calvary Episcopal Church (Montana), NRHP-Nr. 86002928